Wellow – miejscowość w hrabstwie Hampshire (Anglia)
 Wellow – miejscowość w hrabstwie Nottinghamshire (Anglia)
 Wellow – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Wellow – miejscowość na wyspie Wight (Anglia)